Pipina Bonasera, actrice du théâtre grec.

Autre 
 Stella Bonasera, personnage de fiction de la série télévisée Les Experts : Manhattan, joué par Melina Kanakaredes.
 Amerigo Bonasera, personnage du film Le Parrain